

Persone
Deen – cantante bosniaco
Ahmed Deen – calciatore sierraleonese
Braswell Deen – politico e allevatore statunitense
Helga Deen – diarista germano-neerlandese
James Deen – attore pornografico, regista e attore statunitense
Lamin Deen – bobbista britannico

Altro
Deen – gruppo musicale J-pop giapponese
Studio Deen – studio di animazione giapponese